Айова (округ, Айова)
 Айова (округ, Вісконсин)